La Pellerine kan syfta på de franska kommunerna

 La Pellerine, Maine-et-Loire
 La Pellerine, Mayenne

Se även 
 Pellerin
 Le Pellerin